Edward Brooke – amerykański polityk, senator
 Edward Brooke – reprezentant Kanady w szermierce, olimpijczyk